{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Pink Ribbon
|-
|align = "center" | Глостер, Англия
|-
|align = "center" | 17 — 20 июня 2010
|-
|align = "center" | South West Snooker Academy
|-
| Статус — благотворительный
|-
| Высший брейк — 134 Джадд Трамп
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Финальный матч
|-
| Победитель — Майкл Холт|-
| Финалист — Джимми Уайт
|-
|}Pink Ribbon 2010 — пригласительный благотворительный снукерный турнир серии Pro-Am (профессионально-любительский). Прошёл с 17 по 20 июня 2010 года в Глостере по случаю официального открытия новой снукерной академии South West Snooker Academy. Название турнира — Розовая лента () — связано с фондом по борьбе против рака молочной железы. Все игроки выступали в розовых футболках.  Победителем турнира стал Майкл Холт, переигравший в финале Джимми Уайта со счётом 6:5.

 Результаты 

 1-й раунд 

Джек Лисовски 1:4 Оливер Браун 
Адитъя Мехта 1:4 Дэвид Грэйс 
Лиам Хайфилд 3:4 Карл Эшмор 
BYE v Джеймс Лофт Джерард Грин 4:0 Стив Кроули Бен Харрисон 4:2 Мэттью Стивенс Митчелл Манн — Джо Джогия (отказ) Найджел Бонд 4:0 Саймон Дент 
Пол Маунт 2:4 Джеймс Браун Марк Джойс — Невилл Уэлли (отказ) 
BYE v Том Максфилд Барри Хокинс 4:0 Джефф Уильямс Нил Томкинс 4:1 Нил Джонс Кирен Уилсон — Роберт Вэйлиант Дэвид Браун 4:3 Бен Вулластон Джадд Трамп (107) 4:1 (71) Райан Костон Майкл Уэсли 4:0 Роланд ван Лэри 
Майкл Дубицки 2:4 Джейми О’Нилл 
Себастьян Уоррелл 1:4 Том Форд Крис Норбери v BYE Майкл Холт 4:0 Стюарт Хэтч 
BYE v Марк Харман Род Лоулер 4:1 Едэн Шарав Мартин O’Доннелл 4:2 Сэм Харви Энтони Макгилл 4:0 Гэри Миллер 
Джеймс Хилл 0:4 Доминик Дэйл Крейг Стидман 4:2 Том Кёрслейк Марк Дэвис 4:1 Джордан Риммер Ник Дженнингс — Мэттью Дэй (отказ) Джек Джонс 4:1 Фил O’Kейн 
Алекс Тобмэн 0:4 Джо Перри Дэмиен Уилкс — Нэйтан Уильямс (отказ) Риан Эванс 4:0 Алан Бэттман Райан Дэй (112) 4:0 Ли Шенкер Джейми Джонс — Дэвид Крэггс (отказ) Эльфи Бёрден v BYE 
Ричард Кларк 2:4 Джейк Гилл 
Джефф Канди 1:4 Стивен Ли 
Джастин Андерсон 0:4 Дэниел Уэллс Мэттью Селт 4:2 Бооби Сэлфуорт Адам Уичерд 4:0 Марк Дуайер Мартин Гоулд v BYE Стюарт Бинэм 4:0 Крэйг Барбер Аллан Тейлор 4:1 Пол Норрис Барри Пинчес 4:2 Майкл Уайлд 
Эдриан Токнелл 3:4 Шахрук Назир Кулдеш Джохал v BYE Дэйв Харольд 4:0 Люк Хупер 
BYE v Аллан Танни Джимми Робертсон v BYE Джон Уитти 4:0 Пол Уильямс Джимми Уайт 4:0 Джеймс Попплуэлл 
BYE v Мартин Болл 
Кишан Хирани 0:4 Эндрю Норман 
BYE v Дэниел Уорд Рики Уолден — Сидней Уилсон мл. (отказ) Ли Фэйрбразер v BYE 
Роберт Маршалл 0:4 Энди  Хикс 
Джейми Уокер 2:4 Майкл Лесли Роберт Милкинс v BYE Робби Уильямс 4:2 Дэнни Дуэйн Саймон Бедфорд 4:0 Деклан Бристоу Сэм Крейги — Джейк Николсон (отказ) 
BYE v Тони Драго 2-й раунд 

Оливер Браун 0:4 Дэвид Грэйс 
Карл Эшмор 3:4 Джеймс Лофт Джерард Грин 4:3 Бен Харрисон 
Митчелл Манн 0:4 Найджел Бонд 
Джеймс Браун 0:4 Марк Джойс 
Том Максфилд 1:4 Барри Хокинс Кирен Уилсон 4:1 Нил Томкинс 
Дэвид Браун 0:4 (134) Джадд Трамп Майкл Уэсли 4:2 Джейми О’Нилл Том Форд 4:0 Крис Норбери Майкл Холт — Марк Харман (отказ) 
Род Лоулер 3:4 Мартин O’Доннелл Энтони Макгилл 4:3 Доминик Дэйл 
Крейг Стидман 1:4 Марк Дэвис 
Ник Дженнингс 3:4 Джек Джонс Джо Перри 4:0 Дэмиен Уилкс Райан Дэй — Риан Эванс (отказ) 
Джейми Джонс 0:4 Эльфи Бёрден 
Джейк Гилл 2:4 Стивен Ли 
Дэниел Уэллс 1:4 Мэттью Селт 
Адам Уичерд 0:4 Мартин Гоулд Стюарт Бинэм (130) 4:3 Аллан Тейлор Барри Пинчес 4:0 Шахрук Назир 
Кулдеш Джохал 0:4 Дэйв Харольд 
Аллан Танни 1:4 Джимми Робертсон 
Джон Уитти 3:4 Джимми Уайт Мартин Болл 4:3 Эндрю Норман 
Дэниел Уорд 0:4 Рики Уолден 
Ли Фэйрбразер 3:4 Энди  Хикс 
Майкл Лесли 1:4 Роберт Милкинс 
Робби Уильямс 2:4 Саймон Бедфорд Сэм Крейги 4''':0 Тони Драго

Плей-офф

Финал

Сенчури-брейки 
 134, 107 Джадд Трамп
 133 Том Форд
 131, 104 Барри Хокинс
 131 Эльфи Бёрден
 130 Стюарт Бинэм
 129, 127, 114, 101, 100 Майкл Холт
 120 Рики Уолден
 116, 112, 110 Райан Дэй
 110, 100 Джимми Уайт

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на global-snooker 

2010 год в снукере
Pink Ribbon